Інвазивні види - це види рослин, або тварин зі значною здатністю до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів. Негативний вплив інвазійних видів у регіоні виявляється в тому, що вони є надмірними споживачами вологи та поживних речовин, продуцентами великої біомаси, затінюють місце зростання природних видів рослин, пригнічуючи поновлення підросту трав’янистих і деревних рослин, збіднюють ґрунт, спричинюють його ерозію, мають алелопатичні властивості, успішно конкурують за запилювачів, а також спричиняють значні витрати на сільське, лісове господарство та рекреацію.

Боротьбу з інвазивними видами організовують на рівні держав і з цією метою офіційно визначають переліки таких видів. Так, на рівні Європейського союзу діє Regulation on invasive alien species, який з 2015 року є основним законодавчим актом у цій сфері. Звісно, кожна країна ЄС має свої переліки інвазійних видів, але є спільний перелік європейського масштабу, який також розміщений на офіційному веб-сайті Європейської комісії.

Починаючи із вересня 2018 року на базі Міністерства екології та природних ресурсів України працює робоча група із залученням науковців Національної академії наук України, яка має розробити перші переліки інвазійних видів та проекти законодавчих актів для поводження з ними.В Україні на цей час відсутній офіційний перелік інвазивних видів, затверджений на рівні держави. Разом з тим, розпочата робота з розробки таких переліків в областях. Через загрозу поширення інвазивного виду борщівника Сосновського, вперше в Україні Список інвазійних видів рослин був затверджений для Закарпаття у 2017 році 

Перелік інвазійних видів рослин Закарпатської області

Джерела 

Інвазивні види в Україні